Алекса́ндр Алекса́ндрович Деревя́гин () — российский легкоатлет, специалист по барьерному бегу. Выступал за сборную России по лёгкой атлетике в 2003—2012 годах, обладатель бронзовой медали чемпионата мира в помещении, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Пекине. Представлял Москву, Кемеровскую и Новосибирскую области. Мастер спорта России международного класса. Тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Александр Деревягин родился 24 марта 1979 года в Кемерове.

Занимался лёгкой атлетикой в кемеровском легкоатлетическом манеже, проходил подготовку под руководством тренеров В. А. Торшина, Л. Константиновой, В. А. Трефилова. Окончил Кемеровский государственный университет.

Впервые заявил о себе на всероссийском уровне в сезоне 2001 года, когда в беге на 400 метров с барьерами выиграл бронзовую медаль на чемпионате России в Туле.

В 2002 году взял бронзу на чемпионате России в Чебоксарах.

Будучи студентом, в 2003 году представлял страну на летней Универсиаде в Тэгу, где занял шестое место в беге на 400 метров с барьерами.

На чемпионате России 2004 года в Туле вновь стал бронзовым призёром.

В 2005 году на чемпионате России в Туле получил серебро в беге на 400 метров и в эстафете 4 × 400 метров. Позже на Универсиаде в Измире финишировал четвёртым.

В 2006 году на домашнем чемпионате мира в помещении в Москве вместе с Константином Свечкарём, Евгением Лебедевым и Дмитрием Петровым завоевал бронзовую медаль в эстафете 4 × 400 метров. Также в этом сезоне выиграл серебряную и бронзовую медали на очередном чемпионате России в Туле, стал вторым в личном и командном зачётах на Кубке Европы в Малаге, показал восьмой результат на чемпионате Европы в Гётеборге.

В 2007 году одержал победу на чемпионате России в Туле, дошёл до стадии полуфиналов на чемпионате мира в Осаке.

На чемпионате России 2008 года в Казани с личным рекордом в 49 секунд ровно превзошёл всех соперников в беге на 400 метров с барьерами и получил золото. Благодаря этой победе удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине, где в итоге выбыл из борьбы за медали в полуфинале.

После пекинской Олимпиады Деревягин остался в составе российской легкоатлетической сборной на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2009 году он победил на чемпионате России в Чебоксарах, стартовал в беге на 400 метров и в эстафете 4 × 400 метров на чемпионате мира в Берлине.

В 2010 году на командном чемпионате Европы в Бергене стал третьим в личном зачёте и тем самым помог своим соотечественникам выиграть мужской командный зачёт. Помимо этого, выиграл барьерный бег и эстафету на чемпионате России в Саранске, занял седьмое место в барьерном беге на 400 метров на чемпионате Европы в Барселоне.

В 2011 году стал третьим в личном и командном зачётах на командном чемпионате Европы в Стокгольме, был лучшим на чемпионате России в Чебоксарах, показал восьмой результат на чемпионате мира в Тэгу.

На чемпионате России 2012 года в Чебоксарах взял бронзу, затем дошёл до полуфинала на чемпионате Европы в Хельсинки.

В 2013 году на чемпионате России в Москве финишировал четвёртым, после чего завершил спортивную карьеру.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Женат, есть сын и дочь.

Директор Спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по лёгкой атлетике им. В. А. Савенкова.

Примечания 

Бегуны с барьерами России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Кемеровской области
Спортсмены Новосибирской области
Легкоатлеты Москвы
Выпускники Кемеровского государственного университета
Тренеры России по лёгкой атлетике